Andrea I di Vladimir – principe di Vladimir dal 1157
 Andrea I d'Ungheria – re d'Ungheria dal 1046 al 1061